Gordon Gallup ist der Name folgender Personen:

* Gordon Gallup (Chemiker) (Gordon A. Gallup; * 1927), amerikanischer Physikalischer Chemiker
 Gordon Gallup (Psychologe) (Gordon Graham Gallup, Jr.; * 1941), amerikanischer Psychologe